Jørgen Rasmussen er navnet på flere personer:

 Jørgen Rasmussen (politiker) (1803-1881) – dansk proprietær, kammerråd og politiker
 Jørgen Rasmussen (arkitekt) (født 1931) – dansk arkitekt (Jørgen Poul Christian Rasmussen)
 Jørgen Rasmussen (håndboldspiller) (født 1989) – dansk håndboldspiller (Jørgen Toft Brølling Rasmussen)
 Jørgen Rasmussen (fodboldspiller, født 1937) (født 1937) – dansk fodboldspiller.
 Jørgen Rasmussen (fodboldspiller, født 1945) (født 1945) – dansk fodboldspiller.
 Jørgen Kruse Rasmussen (1943-2021) – dansk politiker, medlem af folketinget for Centrum-Demokraterne